Vámos László (1912–1983) fotográfus, fotóriporter
Vámos László (1928–1996) Kossuth-díjas rendező
Vámos László (1969) Harangozó Gyula-díjas táncművész, tánckarvezető